Английская футбольная лига в сезоне 2020/21 () — 122-й сезон с момента основания Английской футбольной лиги. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начался 12 сентября 2020 года и завершился 8 мая 2021 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Из Премьер-лиги 
 Выбыли в Чемпионшип
 Борнмут
 Уотфорд
 Норвич Сити

Из Чемпионшипа 
 Вышли в Премьер-лигу
 Лидс Юнайтед
 Вест Бромвич Альбион
 Фулхэм
 Выбыли в Лигу 1
 Чарльтон Атлетик
 Уиган Атлетик
 Халл Сити

Из Лиги 1 
 Вышли в Чемпионшип
 Ковентри Сити
 Ротерем Юнайтед
 Уиком Уондерерс
 Выбыли в Лигу 2
 Транмир Роверс
 Саутенд Юнайтед 
 Болтон Уондерерс

Из Лиги 2 
 Вышли в Лигу 1
 Суиндон Таун
 Кру Александра
 Плимут Аргайл
 Нортгемптон Таун
 Выбыли в Национальную лигу
 Маклсфилд Таун

Из Национальной лиги 
 Вышли Лигу 2
 Барроу
 Харрогит Таун

Лиги

Чемпионшип

Турнирная таблица

Лига 1

Турнирная таблица

Лига 2

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020
Англия 2-0
Футбол в Англии в сезоне 2020/2021